

Гюттлінген — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг

Гюттлінген — громада в кантоні Тургау